Niemcy:
 Langenbrunn – część gminy (Ortsteil) Beuron, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen

Szwajcaria:
 Langenbrunn – dawna nazwa gminy Grandfontaine